

Айрон-Рівер — місто, штат Мічиган
 Айрон-Рівер — місто, штат Вісконсин
 Айрон-Рівер — переписна місцевість, штат Вісконсин